Ponceau 6R bezeichnet zwei rote Azofarbstoffe:

 Acid Red 41
 Acid Red 44